Horvátország
Grobnik falu Čavle községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében 
Grobnik falu Pićan községben, Isztria megyében
Grobnik falu Szluin községben, Károlyváros megyében
Grobnik vára várrom Grobnik határában.
Grobniki-mező tájegység Grobnik közelében, Fiumétől északra.